Здесь представлен список известных египетских пирамид.

Таблица

География

Карта Египта

Карта окрестностей Мемфиса

Карта от Завиет-эль-Ариан до Дахшура

См. также 
 Список гробниц в Долине царей
 Список пирамид Лепсиуса

Ссылки 
 touregypt.net: The Pyramids of Egypt 
 The Pyramids of Egypt. Fotos, Übersichtspläne und Tabellen 
 Guardian’s Egypt: Pyramids 
 The Pyramids of 3. & 4. dynasties 

Пирамиды
Египет
Всемирное наследие в Египте